Сарозеро — озеро в Шальском сельском поселении Пудожского района Республики Карелия (Россия). На берегу находилась одноимённая деревня (ныне урочище).

Сарозеро расположено в бассейне Водлы на высоте около 100 м над уровнем моря. Из озера вытекает правый приток Шундуксы. Ближайший населённый пункт — Рагнукса. Имеется несколько островов.

Примечания 

Бассейн Рагнуксы
Озёра Пудожского района